De achtste editie van de Europacup I werd gewonnen door AC Milan in de finale tegen SL Benfica, het was de derde opeenvolgende finale voor Benfica en de eerste keer dat ze aan het kortste eind trokken.

Dertig teams namen deel waarvan 29 landskampioenen, en Benfica dat als titelverdediger rechtstreeks was geplaatst. Partizan Tirana was het eerste Albanese team in de competitie.

Voorronde

 Reims en Benfica waren vrij in de voorronde.

Overzicht

Eerste ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
1962-63 season at UEFA website
European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup I
Europacupvoetbal 1962/63